Aradac (srp.: Арадац,  mađarski: Aradi,  slovački: Aradáč, njemački: Aradatz) je naselje u Banatu u Vojvodini u sastavu općine Zrenjanin.

Stanovništvo
U naselju Aradac živi 3.461 stanovnik, od toga 2.847 punoljetna stanovnika, a prosječna starost stanovništva iznosi 41,1 godina (39,1 kod muškaraca i 43,0 kod žena). U naselju ima 1.211 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,86.

Izvor

Vanjske poveznice 

 Karte, položaj i vremenska prognoza

Naselja u Vojvodini
Banat
Općina Zrenjanin